34-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 9 февраля 1982 года на арене «Кэпитал Центр», домашней для клуба «Вашингтон Кэпиталз». Команда конференции Принца Уэльского, благодаря дублю Майка Босси во второй половине встречи, победила соперников из конференции Кларенса Кэмпбелла со счётом 4:2.

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Майк Босси, забивший два гола, включая и победный, был признан самым ценным игроком матча всех звёзд.

Уэйн Гретцки забил свой первый гол в матчах всех звёзд.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   (У) = Уэльс, (К) = Кэмпбелл, (б) = гол в большинстве

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде

Ссылки 
 
 34-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
 Сезон НХЛ 1981/82
 Драфт НХЛ 1981
 Драфт НХЛ 1982

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
1982 год в хоккее
Спортивные соревнования в Мэриленде